Велес може да се отнася за:
 Велес, славянски бог
 Велес, град в Република Македония